Яно́вский (Яно́вская) — польская и русская фамилия.

Известные носители

А—В 
 Яновский, Абель Ефимович (1865—1922) — русский писатель, публицист и юрист.
 Яновский, Авром (1911—1979) — канадский художник-карикатурист и редактор.
 Яновский, Александр Аркадьевич (род. 1952) — советский футболист и российский тренер.
 Яновский, Амвросий Васильевич (1810—1884) — западноукраинский общественно-политический деятель.
 Яновский, Андрей Иванович (?—1831) — профессор Императорской медико-хирургической академии.
 Яновский, Анатолий Николаевич (1919—1990) — советский писатель-прозаик, драматург и журналист, военный корреспондент.
 
 
 
 Яновский, Вячеслав Евгеньевич (род. 1957) — советский боксёр, олимпийский чемпион.

Г—Н 
 Яновский, Гарри (род. 1929) — канадский шахматист.
 Яновский, Георгий Васильевич (1891—?) — участник Белого движения на Юге России, подполковник 1-го кавалерийского полка. 
 Яновский, Давид Маркелович (1868—1927) — шахматист, шахматный теоретик и журналист.
 Яновский, Даниел Абрахам (1925—2000) — канадский шахматист.
 Яновский, Евгений Григорьевич (1889—1950) — русский советский драматург.
  (Zal(man) Yanovsky, 1944—2002) — канадский рок-музыкант, основатель и гитарист The Lovin' Spoonful.
 
 Яновский, Игорь Сергеевич (род. 1974) — российский футболист.
 Иероним (Яновский) (1736—1814) — архимандрит Златоверхо-Михайловского монастыря РПЦ.
 Яновский, Кирилл Петрович (1822—1902) — учёный и педагог.
 Яновский, Леонид Фёдорович (1946—1996) — советский и российский украинский киноактёр.
 Яновский, Марек (род. 1939) — немецкий дирижёр польского происхождения.
 Яновский, Мануэль (род. 1942) — испанский архитектор.
 
 Яновский, Моисей Иосифович (1916—1990) — советский физикохимик.

О—Я 
 Яновский, Олег Антонович (род. 1951) — белорусский историк и историограф, педагог.
 Яновский, Павел Кириллович (1805 — не ранее 1863) — генерал-майор Русской императорской армии.
 Яновский, Пётр Фёдорович (1933—2019) — советский и белорусский тренер по гребле на байдарках и каноэ.
 Яновский, Рудольф Григорьевич (1929—2010) — российский философ.
 Яновский, Семён Иванович (1788—1876) — капитан 2 ранга, главный правитель Русской Америки.
 Яновский, Сергей Моисеевич (род. 1965) — российский шахматист.
 Яновский, Соломон (Александр) Лейбович (1935—2013) — советский кинооператор и режиссёр, сценарист.
 Яновский, Степан Дмитриевич (1817—1897) — врач Ф. М. Достоевского.
 Яновский, Феофил Гаврилович (1860—1928) — советский терапевт, педагог.
 Феодосий (Яновский) (1673—1726) — православный архиепископ.
 Яновский, Филипп Николаевич (1822—1888) — генерал-лейтенант морской артиллерии, морской агент в Париже.
 Яновский, Фома Максимович (1747—180?) — русский чиновник, переводчик с немецкого, статский советник.
 Яновский, Хаим Маркелович (1853—1935) — шахматист и организатор.
 Яновский, Чарлз (1925—2018) — американский генетик.
  (1864—1939) — редактор американской прессы на идише, переводчик, анархист.
 Яновский, Юрий Иванович (1902—1954) — украинский советский писатель, драматург и редактор.



Составные фамилии 
 Гоголь-Яновский, Афанасий Демьянович (1738—1805) — дед Н. В. Гоголя.
 Гоголь-Яновский, Николай Васильевич (1809—1852) — русский писатель, более известный под фамилией Гоголь. При рождении получил фамилию Яновский, с 1821 года носил двойную фамилию — Гоголь-Яновский.
 Янов-Яновский, Феликс Маркович (род. 1934) — узбекский и советский композитор, музыкальный педагог, профессор. Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР.

Другое 
 Яновский (концлагерь)
 Яновский (станция)

См. также 
 Яновский повят
 Яновский сельсовет
 Яновский уезд
 Яновская
 Янковский

Примечания